Вилли Луис Фридрих Никкинг или Никинг (;  — ) — немецкий скрипач и альтист.

Учился у Йозефа Иоахима. С 1879 года играл в составе Берлинской придворной капеллы.

В молодые годы выступал как ансамблист в партии альта, в том числе в струнных квартетах Иосифа Котека (1883—1884) и Генриха де Аны (1886—1887). С 1894 г. играл вторую скрипку в квартете Густава Холлендера.

В 1880-е гг. преподавал в консерватории Хуго Шванцера (где среди его учеников был ), затем на рубеже веков в Консерватории Штерна.

Примечания